Die Serie A 1934/35 war die sechste Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 30. September 1934. Der letzte Spieltag war der 2. Juni 1935. Als Aufsteiger kam die AC Sampierdarenese aus der Serie B dazu. Juventus Turin beendete die Saison als Meister und konnte damit den Vorjahrestriumph wiederholen. In die Serie B mussten die US Livorno und die SG Pro Vercelli absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 
Ab dieser Saison waren 16 Mannschaften in der Serie A vertreten. Nach 30 Spieltagen stiegen zwei Klubs in die Serie B ab.

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1934/35
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1934
Fußballsaison 1934/35